Ikerasak Kangilleq bezeichnet:
 Ikerasak Kangilleq (Sund, Maniitsoq), Sund im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Ikerasak Kangilleq (Sund, Narsaq), Sund im Distrikt Narsaq, Grönland